Ewa Swoboda – velocista polacca
 Franz Swoboda – calciatore austriaco
 Hannes Swoboda – politico austriaco